Алексе́й Панфи́лов:
 Панфилов, Алексей Георгиевич (1920—1989) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Панфилов, Алексей Павлович (1898—1966) — генерал-лейтенант танковых войск, начальник ГРУ, Герой Советского Союза.